Fogo Island (eiland)
 Fogo Island (gemeente)